Esistono più comuni francesi con questo nome

Arcey – Côte-d'Or
Arcey – Doubs